Contea di Roane o Roane County è la denominazione delle seguenti contee degli Stati Uniti:
 Contea di Roane (Tennessee)
 Contea di Roane (Virginia Occidentale)